Лінивець — представник підряду Folivora ряду неповнозубих, який включає дві родини:
 Лінивцеві (трипалі лінивці)
 Двопальцелінивцеві (двопалі лінивці)
 Лінивець — інша назва напрямного колеса гусеничного рушія